Wiwaxia са род изкопаеми безгръбначни животни с меко тяло покрито от варовикови люспи и игли. Първите фосили са известни от канадските шисти Бърджис, но днес се откриват повсеместно. Най-едрите представители от рода достигали до 5 cm, а най-дребните са около 2 mm. Организмите са населявали Земята в долен и среден камбрий.

Известни са с наличието на остри варовикови игли, наречени склерити. Тяхната дължина варира от 3,4 mm до 50,8 mm. На външен вид наподобявал на миниатюрен таралеж. Вероятно склеритите са служили за защита.

Наличието на крак, с който са се придвижвали е предпоставка да бъдат свързвани с мекотелите. Класификацията му е обект на спор, но се предполага, че това е родствена група на съвременните мекотели, полихети и раменоноги.

Кладограма по Conway Morris & Peel (1995)

Източници 

Изчезнали животни
Изчезнали мекотели